Вэ́лли (; долина) — англоязычный топоним и фамилия:
 Вэлли —  футбольный стадион в Лондоне
 

 Вэлли, Марк (род. 1964) — американский телевизионный актёр.

См. также 
 Валли
 Черри-Вэлли — топоним США